Joselito Falcão de Amorim (Feira de Santana, 4 de setembro de 1919 – Salvador, 5 de outubro de 2020) foi um militar, professor e político brasileiro. Foi o 6.° prefeito de Feira de Santana entre 1964 e 1967.

Vida pessoal 
Nasceu em Feira de Santana, Bahia, em 4 de setembro de 1919. Formou-se no curso ginasial do Colégio Santanópolis em 1938, sendo em seguida convidado pelo então diretor do colégio, Áureo Filho, para assumir a vaga de professor de matemática. Chegou a ser Diretor do Internato e Diretor do Curso Noturno ainda no Santanópolis.  Exerceu o magistério até 1971, o que lhe fez ser mais conhecido em Feira de Santana como Professor Amorim.

Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, alistou-se no Exército Brasileiro em 1943. Serviu inicialmente com soldado no 2o Batalhão do 18o Regimento de Infantaria, o qual fora instalado às pressas na antiga Escola Normal Rural de Feira de Santana. Promovido a cabo e transferido para Salvador, atuou no patrulhamento da costa nordestina. Já no posto de sargento na 6a Companhia de Infantaria, foi escolhido para integrar a Força Expedicionária Brasileira. Contudo não chegou a embarcar para Itália pois logo foi promovido a aspirante e transferido ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva para que servisse na guerra como oficial do Exército. Graduou-se como Segundo Tenente da Infantaria do Exército em 1945, ao mesmo tempo em que terminavam os conflitos armados.

Após transferência para a reserva militar em 1945, retornou ao Colégio Santanópolis como diretor do Curso de Comércio 1º grau, equivalente ao curso ginasial na época. No mesmo ano, ingressou no curso de Contabilidade na Escola Técnica do Comércio, formando-se contador em 1947. Com efeito do decreto 7.988, de 22 de setembro de 1945, parte da chamada "Reforma Capanema", que reorganizou o ensino superior de ciências econômicas e contábeis, teve seu curso de Contabilidade equiparado ao bacharelado. Teve ensino superior sem ter cursado universidade e Feira de Santana, antes mesmo de ter uma universidade, já possuia uma turma formada com nível de 3º grau em Ciências Contábeis..

Como docente, lecionou matemática e educação física no Colégio Santanópolis, no Colégio Estadual e na Escola Normal Rural. Foi professor também no Colégio Estadual Góes Calmon em Salvador.

Nomeado como Inspetor Federal de Ensino do Ministério da Educação (MEC), foi responsável pelo supervisão do curso de Contabilidade da Escola Técnica do Comércio do Colégio Santanópolis.

Teve sua história de vida contada no livro "O filho da Madre", do jornalista Jailton Batista, lançado em Fevereiro de 2019 pela Editora Kelps.

Morreu no dia 5 de outubro de 2020 em Salvador, aos 101 anos, devido a complicações da COVID-19.

Carreira política

Câmara Municipal de Feira de Santana 
Foi eleito vereador na cidade de Feira de Santana (Bahia) pela União Democrática Nacional (UDN) para o mandato de 1955 a 1959.

Entre 1959 e 1962, enquanto suplente de vereador, exerceu o cargo de Secretário da Prefeitura na gestão do Prefeito Arnold Ferreira da Silva.

Eleito novamente vereador em 1962 pela União Democrática Nacional (UDN), assumiu a presidência da Câmara Municipal entre Abril de 1963 a Maio de 1964.

No dia 08 de maio de 1964, pouco mais de um mês após o Golpe de Estado no Brasil em 1964, o participou da sessão da Câmara Municipal que votou a Resolução n° 46/1964 proposta pelo vereador Hugo Navarro Silva (UDN) "declarando impedido no cargo de Prefeito do Município de Feira de Santana o Bel. Francisco José Pinto dos Santos". Considerando a comunicação feita pelas Forças Armadas, por intermédio do Comando das tropas sediadas em Feira de Santana, de que o então prefeito Francisco José Pinto dos Santos encontrava-se preso, a resolução foi aprovada por 8 votos a favor e 5 votos contra.

Cassado o mandato do prefeito, como próximo na linha de sucessão municipal, Prof. Joselito Falcão de Amorim assumiu a prefeitura de Feira de Santana na mesma data, 8 de maio de 1964. Foi sucedido na presidencia da Câmara Municipal pelo vereador Altamir Alves Lopes (PTB).

Prefeitura Municipal de Feira de Santana 
Como prefeito entre 8 de maio 1964 e 7 de abril de 1967, iniciou um projeto de modernização da cidade. Firmou parceiria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) para implementar melhorias na gestão municipal e liderou o processo de criação do “Plano de Desenvolvimento Local Integrado”, finalizado em 1968, fazendo da cidade um primeiros municípios brasileiros a adotar um plano diretor de desenvolvimento urbano.

Partiu dele também a proposta de implantação de um Pólo Industrial em Feira de Santana. Atuou na organização do Centro das Indústrias de Feira de Santana, uma associação das industrias locais, fundado em maio de 1965 e reconhecido de utilidade pública pela lei municipal Nº 539 / 1967 na gestão do prefeito João Durval Carneiro.

Obras e realizações 
Deu início a construção do novo Estádio Municipal Alberto Oliveira, conhecido como Jóia da Princesa. A inauguração ocorreu ainda durante o seu mandato, em 13 de novembro de 1966
, com a realização de uma partida amistosa entre o Fluminense de Feira Futebol Clube e o Club de Regatas Vasco da Gama.

Durante sua gestão foi fundado em março em 1967 o Museu Regional de Feira de Santana, parte de uma campanha nacional do empresário Assis Chateaubriand para criação de museus em cidades do interior do país. O novo museu passou a ocupar o antigo prédio da administração do Campo do Gado, cedido pela Prefeitura Municipal. A solenidade de inauguração teve a presença de Assis Chateaubriand, do pintor Di Cavalcanti, do embaixador inglês no Brasil, Sir. John Russel, e outras personalidades de destaque nacional e internacional.

Investiu na educação, criando diversas escolas em Feira de Santana entre 1964 e 1967, incluindo novas escolas com recursos provenientes de um convênio firmado com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Ministério da Educação, a SUDENE e o Governo da Bahia.

Inaugurou em 19 de fevereiro de 1967 o Parque de Exposição João Martins da Silva ao lado do governador Lomanto Júnior.

Foi responsável também pela Estação Rodoviária (1966), as novas instalações da Biblioteca Municipal Arnold Ferreira da Silva (1966) e a construção do Fórum Filinto Bastos.

Garantiu os recursos e a realização das obras das novas instalações do Ginásio Municipal, inauguradas em 29 de março de 1966. Em maio de 1966, por meio da Resolução Nº 56/1966 da Câmara Municipal , o Ginásio passou a ser denominado "Ginásio Municipal Joselito Amorim". Em 2008, passou então a ser denominado "Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim".

Pouco antes do término da sua gestão, conseguiu em 19 de dezembro de 1966 a aprovação da Câmara Municipal para o projeto de Lei Nº 507 que criava a Bandeira e o Brasão da cidade de Feira de Santana.;

Esteve em Washington, EUA, entre agosto e setembro de 1966, em missão administrativa a convite da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), com a finalidade de obter experiências na gestão municipal.

Visita do presidente Castelo Branco 
No dia 5 de março de 1967, recebeu em Feira de Santana a visita do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente militar que havia assumido o poder após o Golpe de 1964. Acompanhando a comitiva do presidente, vieram de Brasília membros da Casa Civil e o Chefe da Casa Militar, o General Ernesto Geisel.

Também estiveram presentes o governador Lomanto Júnior, o qual havia sido eleito pelo voto direto em 1962 e que, a exemplo do presidente, estava findando o mandato, o futuro governador Luís Viana Filho, e o governador do Estado de Sergipe, Lourival Baptista.

A caravana contou ainda com vários parlamentares baianos, entre eles Wilson Falcão, recém eleito deputado federal e os deputados estaduais Áureo de Oliveira Filho e Hamilton Cohin.

Mudança de partido 
Em 1965, com a extinção da União Democrática Nacional (UDN) por efeito do Ato Institucional Número Dois (AI-2), transferiu-se para o partido Aliança Renovadora Nacional (ARENA).

Termino do mandato 
Permaneceu no cargo de prefeito até 7 de abril de 1967, quando o transferiu para João Durval Carneiro, eleito no pleito de 1966.

Governo da Bahia

Companhia de Habitação e Urbanização da Bahia 
Exerceu o cargo de Diretor Presidente da Companhia de Habitação e Urbanização da Bahia S.A. (URBIS) de 1967 a 1971, nomeado pelo governador Luís Viana Filho. A URBIS havia sido criada em janeiro de 1965 pelo Governo da Bahia, através da Lei Estadual Nº 2114 / 1965, e tinha como objetivo a construção e ampliação de habitações para famílias de baixa renda, estimulo a execução de obras de urbanização e saneamento urbano no Estado da Bahia.

Enquanto Diretor Presidente da URBIS, Joselito Amorim firmou o contrato para aquisição do terreno e a construção do conjunto habitacional identificado com “centro habitacional do trabalhador” em Feira de Santana. Seria o primeiro conjunto residencial onde “todas as casas da URBIS são levantadas em terreno isolado, com quintal, água, luz e instalações elétricas.”   Oficialmente chamado de Conjunto Habitacional Feira I, é conhecido atualmente como o bairro Cidade Nova. A inauguração ocorreu em
28 de Julho de 1969, com a presença do Governador Luís Viana Filho, do Ministro do Interior José Costa Cavalcanti - que presidiu a cerimônia -, do prefeito João Durval Carneiro e diversos secretários de Estado.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
Em 1971 foi nomeado pelo Governador Luís Viana Filho para o recém criado Conselho de Contas dos Municípios (CCM) do Estado da Bahia, atual Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM), tendo sido eleito pelos pares para presidir a 1a gestão do Tribunal. Ocupou o cargo de Conselheiro-Presidente entre 1971 e 1973.

Prefeitura Municipal de Salvador 

Entre 1977 e 1978 foi Secretário de Administração e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Salvador, durante a gestão do prefeito Fernando Wilson Magalhães.

Reconhecimentos e honrarias 
Comenda Grã-Cruz da Ordem Municipal do Mérito, outorgada pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana em 18 de Setembro de 2005.

Comenda Maria Quitéria, outorgada pela Câmara de Vereadores de Feira de Santana em 2011.

Membro da Academia de Educação de Feira de Santana, ocupando a cadeira nº 14.

Em outubro de 2015, aos 96 anos, foi homenageado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial dando nome ao novo prédio do SENAI inaugurado em Feira de Santana.

Outras contribuições e associações  
Fundador e presidente da Associação Comunitária dos Amigos de Feira de Santana (ACAFS), hoje extinta.

Bibliografia 
BATISTA, J. Título: O Filho da Madre: 1.ed. Goiânia: Editora Kelps, 2019.

Ligações externas 

 As três datas mais importantes de Feira, segundo Joselito Amorim'', notícia da Secretaria Municipal de Comunicação de Feira de Santana, em 20 de novembro de 2017.
 Breve historia do TCM'', publicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
 Histórico do Ginásio Municipal Joselito Amorim'', biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
 Senai inaugura novo prédio e homenageia Joselito Amorim, divulgação da Secretaria de Governo da Prefeitura de Feira de Santana, em 19 de outubro de 2015.
 Trajetória de vida de Joselito Amorim será contada em livro, publicado pelo programa Acorda Cidade, em 18 de fevereiro de 2019.
 “O filho da madre", livro que narra a história de Joselito Amorim é lançado em Feira'', divulgado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, em 23 de fevereiro de 2019.
 Feira de Santana: eleitor de 98 anos realiza recadastramento biométrico'', divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em 25 de julho de 2017.

Naturais de Feira de Santana
Prefeitos de Feira de Santana
Vereadores de Feira de Santana
Secretários municipais de Feira de Santana
Secretários municipais de Salvador
Mortes por COVID-19 na Bahia
Centenários da Bahia
Militares da Bahia
Membros da Aliança Renovadora Nacional
Membros da União Democrática Nacional
Professores da Bahia